Il singolare  del Moorilla Hobart International 2009 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2009.

Eléni Daniilídou era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Petra Kvitová ha battuto in finale Iveta Benešová, 7-5, 6-1.

Teste di serie 

  Flavia Pennetta (secondo turno)
  Patty Schnyder (primo turno)
  Anna Čakvetadze (primo turno)
  Jie Zheng (secondo turno)

 Ágnes Szávay (primo turno) 
 Aleksandra Wozniak (primo turno)
 Al'ona Bondarenko (secondo turno)
 Tamarine Tanasugarn (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Moorilla Hobart International 2009